Square – algoritmo di cifratura a blocchi
 Square – luogo pubblico, di solito con un piccolo parco
 Square – dispositivo elettronico, commercializzato dall'omonima azienda, che se inserito nella presa jack trasforma uno smartphone in un POS.
 Square – azienda giapponese di videogiochi
 Square – azienda statunitense specializzata in pagamenti mobile
 Square – gruppo musicale statunitense
 Square – album di Buck 65 del 2002